Loprais je příjmení, jež má více osobností:

 Aleš Loprais (* 1980) – český automobilový závodník, synovec Karla
 Karel Loprais (1949–2021) – český automobilový závodník, šestinásobný vítěz Rallye Dakar, strýc Aleše